Церковь, или собор Рождества Христова — православный храм в Тернополе, Украина. В 1770 церковь стала греко-католической, после 1946 была передана РПЦ, в настоящее время — собор ПЦУ.

История 

На месте современного храма стоял деревянный храм, известный как Средний (сгоревшая в конце XVI века), первое упоминание — в королевской грамоте (6 июля 1566): говорится, что городскую стену укрепил сын основателя Яна-Амора Тарновского — Кшиштоф (Христофор) Тарновский.

Каменное сооружение было построено в период с июля 1602 по сентябрь 1608 года. Инвесторами были ктиторы С. Григорьевич, В. Игнатович, строитель Леонтий, прихожане города. В камне, вмурованном над входом в церковь, упомянуты имена:

 князей Константина-Василия и Александра Острожских, которые в 1570 году выделили 60 моргов поля на расходы храма и госпиталя для нищих православных мещан;
 патриарха Иеремии II (Траноса) и ученого-языковеда Кирилла Ставровецкого (Транквилиона), которые в 1589 встретились с тернопольскими братчиками;
 епископа: Гедеона Балабана, при котором начали возводить храм.

Стоимость строительства — 1916 злотых. Храм был освящён в день Рождества Христова 1609 года.

По преданию, в церкви молился гетман Богдан Хмельницкий. Впоследствии перестроили притвор, образовали 2 этажа, отделив придел Святой Троицы в отдельную церковь, упомянутую в грамоте епископа Иосифа Шумлянского (1668 года). Позже пристроили бастионы, переходные галереи.

В 1808 году произошла реконструкция: был разобран потолок, увеличена внутренняя высота, обновлена роспись храма.

Современный вид храм приобрёл после 1937 года, когда в алтарной части выбили для лучшего освещения 2 окна, изменили форму главного купола, обновили роспись.

Во время Великой Отечественной войны храм не претерпел значительных разрушений. В 1958 снесли каменное ограждение, колокольню, не сохранившийся крест жертвам Эпидемии холеры (1770).

Святыня храма — чудотворная икона Божией Матери.

Памятники и памятные знаки 
В храме и рядом находятся несколько памятных знаков и мемориальных плит: жертвам голода 1932—1933 годов, Владимиру Крестителю, патриарху Мстиславу (Скрипнику) и Владимиру (Романюку).

Духовенство

Греко-католический периодВесна Х., Пиндус Б. Кузьма Василь Степанович //  

 Священники: о. Михаил Билинский (ок. 1832—1865), о. Василий Фортуна (1865—1893), о. Владимир Громницкий (1893—1895, 1895—1938 — приход), о. Стефан Ратич (1938 — ок.1944).
 Помощники: о. Теодор Котович (около 1832—1835), Василий Кузьма (1914 — ок. 1918), о. Сбор Николай 1942—1944),… о. Семён Стецько (1909 −1913), … о. Стефан Ратич (1919—1938), о. Николай Когут (1941 — ок.1944).

Православные 
В ведении Русской Православной церкви (УПЦ МП): о. Олесь Герета (второй священник, 1961—1963).

В ведении ПЦУ: митрополит Мефодий (Кудряков).

Захоронения 
Во дворе храма похоронен Киевский митрополит Мефодий (Кудряков).

Примечания

Литература 
 Бойцун Л. Церковь Рождества Христова // Старинные церкви Тернополя / Ї. — 2010. — Ч. 63.
 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР", том 4, страницы 37 — 38, издательство «Будивэльнык»
 Blazejowskyj D. Historical Šematism of Archeparchy of L’viv (1832—1944). — Kyiv : Publishing house «KM Akademia», 2004. — PI — 1103 p. — P. 759—760. — ISBN 966-518-225-0 .

Ссылки 
 Храм Рождества Христова в Тернополе

Здания и сооружения, заложенные в 1602 году
Храмы Тернополя
Тернополь